Алекса́ндр Булга́ков:
 Булгаков, Александр Александрович (1907—1996) — советский партийный и государственный деятель.
 Булгаков, Александр Герасимович (1910—1984) — Герой Советского Союза.
 Булгаков, Александр Иванович (1815—1836) — русский писатель и драматург.
 Булгаков, Александр Константинович (1816—1873) — генерал-майор, писатель.
 Булгаков, Александр Сергеевич (1888—1953) — русский советский театровед. Специалист по английскому и русскому театрам.
 Булгаков, Александр Яковлевич (1781—1863) — московский почт-директор, сенатор.